Коктейли сауэр — напитки.
 Джин сауэр — коктейль.
 Сауэр, Дерк (род. 1952) — медиамагнат, издатель, основатель и владелец холдинга «Independent Media».
 Сауэр, Иван Адамович (род. 1958) — казахстанский организатор сельскохозяйственного производства.

См. также 
 Зауэр